Braten bezeichnet:

 Braten (Garmethode), die Tätigkeit des trockenen Garens in starker Hitze
 Braten (Gericht), ein auf diese Weise zubereitetes Fleischstück

Siehe auch:

 Braaten
 Braathen